

Persone 
 Alberto Descalzo – politico argentino
 David Descalzo – cestista peruviano
 Giovanni Descalzo – poeta e scrittore italiano
 José Luis Martín Descalzo – sacerdote, giornalista e scrittore spagnolo

Altro 
 Andando Descalzo – gruppo musicale argentino